Dīmītrīs Stamou – calciatore greco
 Kōnstantínos Stamou – nuotatore greco